Сто може бити:

 100 (број), број који се чита  сто
 Сто (намештај), предмет различитог облика, различите намене и од разног материјала као део намештаја
 Светска трговинска организација, скраћеницу за Светску трговинску организацију